Dandenault ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Philippe Dandenault (* 1973), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Mathieu Dandenault (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler